PDMS – (z ang. polydimethylsiloxane)
 PDMS – komputerowy system do zarządzania i projektowania (z ang. Plant Design Management System)